Stockbrunnen steht für:

 Bauform eines Brunnens mit vertikalem Stock, Pfosten oder Säule mit darin aufsteigendem Wasser, siehe Laufbrunnen
 Stockbrunnen (Bensberg), ehemaliger Ortsteil des Stadtteils Bensberg von Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stockbrunnen (Oberndorf am Neckar), Wohnplatz von Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Stockbrunnen (Herbrechtingen), Quelle in Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg